(538) Фредерика () — довольно большой астероид главного пояса, который входит в состав семейства Гигея и принадлежит к спектральному классу B. Он был открыт 18 июля 1904 года немецким астрономом Паулем Гёцом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь друга первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Гигеи
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Паулем Гёцем
Астероиды, названные в честь людей